«Крещение огнём»:
 Крещение огнём — доктрина в христианстве
 Крещение огнём — альбом 2003 года российской рок-группы «Ария» и его перезаписанная версия 2020 года
 Крещение огнём — песня группы «Ария» с одноимённого альбома
 Крещение огнём () — роман польского фантаста Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак»
 Крещение огнём () — немецкий документальный фильм 1940 года.

См. также 
 Крещённые огнём